Un affare misterioso (Unheimliche Geschichten) – film del 1919 diretto da Richard Oswald
 Un affare misterioso (Unheimliche Geschichten) – film del 1932 diretto da Richard Oswald
 Unheimliche Geschichten – serie televisiva tedesca del 1981